«Вдох-выдох», в издательстве «Амфора» вышла под названием «Качели дыхания» — () роман лауреата Нобелевской премии по литературе 2009 года Герты Мюллер (нем. Herta Müller), изданный в 2009 году.

В романе рассказывается история семнадцатилетнего трансильванского немца Лео Ауберга, депортированного в СССР в 1945 году. В основу сюжета автором романа положена история румынского немецкоязычного поэта Оскара Пастиора, умершего в 2006 году. Мать Герты Мюллер также была депортирована в СССР.

Роман «Вдох-выдох» вышел в издательстве «Hanser Verlag» и был номинирован на наиболее престижную немецкую литературную премию Deutscher Buchpreis 2009 года.

Перевод на русский язык 
 Качели дыхания / Перевод с немецкого М. Белорусца. СПб.: Амфора, 2011

Ссылки 
 Гордость Трансильвании (lenta.ru)
 Рецензия на русское издание 

Романы 2009 года
Романы на немецком языке
Литература Германии
Произведения Герты Мюллер